Jérôme Frémin (né le  à Coutances) est un coureur cycliste français.

Biographie

Palmarès et classements mondiaux

Palmarès 
 2006
 La Melrandaise
  du Grand Prix U
 2007
  de La Gainsbarre
  du Trio normand
2008
  du Tour de Guadeloupe
  de La Gainsbarre
2009
  des Boucles de l'Austreberthe
  du Trio normand

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste français
Naissance en janvier 1984
Naissance à Coutances